Az eredetileg „befelé görbülő”, illetve „befelé vájódó” jelentésű konkáv szón, illetve valaminek a konkavitásán (ami a konvex/konvexitás ellentéte) többek között a következők értendők:

 Konkáv lencse az optikában, melynek csak konkáv felületei vannak
 Konkáv sokszög, olyan sokszög, ami nem konvex
 Konkáv függvény, egy konvex függvény ellentettje
 a „felfelé konkáv” kifejezést konvex függvényekre, a „lefelé konkáv” kifejezést konkáv függvényekre használják
 Konkáv tükör, a görbe tükrök egy fajtája
 Konkáv halmaz vagy nem konvex halmaz
 Concave football boot, egy speciális sportcipő

Kapcsolódó szócikkek 
 Konvex (egyértelműsítő lap), a konkáv ellentéte
 Tompaszög
Hegyesszög